El Concilio de Cartago o también llamado Concilio III de Cartago, es un Concilio de la Iglesia Católica reunido en el año 397, donde se confirmó el Canon Bíblico del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento establecido en el Concilio de Hipona. 

En este Concilio se mantuvieron dentro del Canon Bíblico 46 libros del Antiguo Testamento, incluidos los Deuterocanonicos en él y 27 libros del Nuevo Testamento.

Véase también 
 Concilio de Cartago (251)
 Biblia de Lutero

Referencias 

Concilios
393
Años 390 en el Imperio romano